Роман Данилович (ок. 1230(?) — 1288) — князь слонимский, луцкий (до 1254), князь новогрудский (1254—1258). Четвёртый сын галицкого короля Даниила Романовича.

Биография 
В 1252 году по договору с венгерским королём Белой IV Даниил женил своего сына, луцкого князя Романа, на племяннице австрийского герцога Фридриха Бабенберга, дочери его брата Генриха, Гертруде (ум.1299). Гертруда была наследницей австрийского престола, что дало право Роману высказать притязания на Австрию и Штирию.

Чешский королевич Оттокар, еще в конце 1251 года вступивший с войском в Австрию, принудил австрийских баронов избрать его герцогом. Оттокар полагал, что имеет некоторые династические права на австрийский престол, поскольку Гертруда была первый раз замужем за его братом Владиславом, умершим в 1247 году. В феврале 1252 года Оттокар официально закрепил своё положение в Австрии, женившись на пожилой уже Маргарите Бабенберг, старшей среди сестер покойного герцога, бывшей к тому же еще и вдовой германского короля Генриха VII Гогенштауфена.

Вскоре Роман был осажден превосходящими силами чешского короля Оттокара в расположенном невдалеке от Вены замке Гимберге. Убедившись, что дело Романа проиграно, венгерский король Бела IV сам начал претендовать на те австрийские земли, что еще оставались под властью Гертруды. В конце 1253 года Роману пришлось спешно бежать из Австрии.

В 1254 году князь Войшелк передал Роману Новогрудок от Миндовга, Волковыск и Слоним от себя.

В 1258 году Войшелк и Товтивил вступили в заговор и захватили в плен Романа Даниловича, из которого он был вскоре освобождён. В 1259 году помогал Болеславу Стыдливому и Земовиту мазовецкому против Казимира куявского, а затем с дядей Васильком и братом Львом участвовал в походе Бурундая на Сандомир.

Семья и дети 
Отец
 Даниил Романович (1201—1264), великий князь киевский (1240), князь (1238—1264), 1-й король галицкий (1254—1264)

Мать
 Анна, дочь Мстислава Удатного, (ум. 1252)

Жена
 Гертруда Бабенберг (ум. 1299), дочь Генриха Австрийского (1208—1228)
 Елена Глебовна Волковыйская

Сыновья
 Михаил (ок. 1252 — ?) — существует предположение,что от Михаила Романовича - сына Романа и его жены Елены Волковыйской - ведет историю княжеский род Друцких. Это одна из версий происхождения рода Друцких.
 Василько (сер. XIII века) — князь слонимский
Дочь
 Мария (р. в 1253), замужем с 1270 года за Йоахимом Гуткеледом, сыном бана Стефана IV Загребского, бывшего венгерского губернатора Штирии

Примечания

Литература 
 Галицко-Волынская летопись. Под ред. Н. Ф. Котляра — СПб: «Алетейя», 2005. — 424 с.
 Котляр Н. Ф. Даниил, князь Галицкий — СПб: «Алетейя»; Киев: «Птах», 2008. — 320 с.

Рюриковичи по алфавиту
Русские князья XIII века
Князья слонимские
Монархи, убитые в XIII веке
Романовичи (Рюриковичи)